Тито Веспасиано Строцци, Тит Веспасиан Строцци (; 1424—1505) — итальянский поэт эпохи Ренессанса, живший при дворе правителей Эсте в Ферраре.

Сын Джованни Строцци, изгнанного из Флоренции и ставшего в Ферраре начальником войск герцога Никколо III. Феррарский патриций, воспитывался в традициях ренессансной гуманистической культуры и занимал ряд важных постов в городской магистратуре. Он был официальным сторонником феррарских герцогов, служил губернатором Ровиго и Полесине (1473-84), затем был членом совета Двенадцати Мудрецов (Giudice dei Savi; 1497—1505), где возбудил ненависть народа, обременяя его чрезмерными налогами; эту должность за ним унаследовал его сын Эрколе Строцци. Он был придворным Лионелло д'Эсте, Борсо д'Эсте и Эрколе д'Эсте. Был одним из тех, кто сопровождал Борсо в Рим в марте 1471 года, когда из маркиза тот стал герцогом. Его профильный портрет, написанный Бальдассаре д'Эсте, сохранился в плохом состоянии.

Более важное значение имеют его латинские произведения в русле гуманизма (на латыни) и ряд сонетов на вульгаре. Его литературный стиль сформировался в Вероне под влиянием Гуарино да Верона. Среди его работы было 6 книг «Eroticon», серия элегий, где латинская традиция смыкалась с духом Петрарки. Прекрасная иллюминированая рукопись его стихов с золотыми буквицами и украшенными полями была куплена гуманистом Челио Калканини, другом его сыном Эрколе. Его героическая поэма «Borsiade», восхвалявшая его покровителя Борсо, утеряна; сохранилось лишь ряд фрагментов. Сохранился также ряд эпиграмм и духовных стихов.  Сборник его сочинений был напечатан Альдо Мануцием в 1513 году в Венеции вместе с произведениями его сына под заглавием Strozii poëtae pater et filius.

Семья 
 Его сын Эрколе Строцци, рано умерший поэт, был женат на Барбаре Торелли.
 Его сын Лоренцо был женат на старшей дочери Барбары Торелли по имени Констанца Бентивольо.
 Упоминается также сын по имени Гвидо.
 Его сестра Лючия была матерью знаменитого поэта Маттео Мария Боярдо.
 Его двоюродный брат Тито ди Леонардо Строцци был женат на Алессандре Бенуччи, возлюбленной Ариосто.

В искусстве 
 Выведен в качестве собеседника в книге Angelo Decembrio «De politia litteraria»

Поэты Италии
строцци
Похороненные в Ферраре